

Geografia 
 Provincia di Muş – provincia della Turchia
 Muş – città dell'Anatolia Orientale, in Turchia

Altro 
 Mush – divinità sumera
 Cratere Mush – cratere di Ganimede
 Mush – piatto statunitense
 Mush – album dei Leatherface del 1991
 Mush – film del 2005
 Mush – videogioco del 2013